Biblioteka Polska w Paryżu
 Biblioteka Polska w Rzymie
 Biblioteka Polska w Chicago
 Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki
 Biblioteka Polska w Warszawie